Tito Gómez peut faire référence à :

 Tito Gómez (1920-2000), un chanteur cubain ;
 Tito Gómez (1948-2007), un chanteur portoricain.